

Codici 
 LXV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lake County, Leadville (Colorado), Stati Uniti

Altro 
 LXV – sessantacinque nel sistema di numerazione romano.